Villa Mylius – villa di Genova
 Villa Mylius – villa di Sesto San Giovanni
 Villa Mylius Oggioni – villa di Burago di Molgora
 Villa Torelli Mylius – villa di Varese